Карл III: Карл III (около 847/848 — 866) — король Аквитании (855—866).
 Карл III Толстый (839—888) — король Германии (876—887), Франции (884—887), Италии, Лотарингии (Карл II), император (881—887).
 Карл III Простоватый (879—929) — король Западно-Франкского королевства (Франции) с 898 по 923 годы.
 Карл III (1361—1425) — король Наварры (1387—1425).
 Карл III Малый (1345—1386) — король Неаполитанский.
 Карл III (1486—1553) — герцог Савойи.
 Карл III (1543—1608) — герцог Лотарингии, правил в 1545—1608.
 Карл III Гонзага (1629—1655) — герцог Мантуи и Монферрата в Италии, герцог Неверский и Ретельский.
 Карл III Филипп (1661—1742) — пфальцграф на Рейне, герцог Юлиха и Берга в 1716—1742, из династии Виттельсбахов.
 Карл III Иосиф Лотарингский (1680—1715) — епископ Оломоуца, Оснабрюка и архиепископ Трира.
 Карл III (1685—1740) — король Венгрии, он же Карл VI — император Священной Римской империи.
 Карл III (1716—1788) — король Испании в 1759—1788 годы.
 Карл III (1818—1889) — князь Монако с 1856 по 1889 год.
 Карл III Пармский (1832—1854) — герцог Пармский.
 Карл III (1887—1922) — король Богемии, он же Карл I — император Австрии.
 Карл III — имя, которое носил Карл Эдуард Стюарт (1720—1788), якобитский претендент на трон короля Англии, Шотландии и Ирландии.
 Карл III (род. 1948) — король Великобритании с 2022 года, до этого известный как принц Чарльз.